Oeniversytet (Oekraïens voor universiteit) is de naam van een metrostation in Charkov en Kiev, zie:
Oeniversytet (metrostation Charkov)
Oeniversytet (metrostation Kiev)

Zie ook:
Oeniversitet, metrostation in Moskou